Plöcking ist der Ortsname von

 Plöcking (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Plöcking (Scheyern), Ortsteil der Gemeinde Scheyern, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Plöcking (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Plöcking (Gemeinde Sankt Martin im Mühlkreis), Ortsteil der Marktgemeinde Sankt Martin im Mühlkreis, Oberösterreich